Dilbert :  personnage principal et éponyme du comic satirique américain créé par Scott Adams en 1989.
 Dilbert : la série télévisée tirée du comic.
 Le principe de Dilbert : version aggravée du principe de Peter selon laquelle